Sather steht für:

 die Programmiersprache Sather
 den Asteroiden des Hauptgürtels (3292) Sather
 die Altertumsprofessur an der University of California at Berkeley, siehe Sather Professor
 die Sather Classical Lectures

Sather ist der Familienname folgender Personen:
 Glen Sather (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär